Лубьян — муниципалитет в Испании, провинция Самора
 Лубьян — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи